

Населені пункти та їхні частини
 Весолово — село в гміні Домброва-Білостоцька Сокульського повіту Підляського воєводства
 Весолово — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Весолово — село в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Весолово — село в гміні Вельбарк Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Весолово — частина села Осташево в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Весолово — частина села Зелвонґі в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Весолово — осада в гміні Пурда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки